Arken kan avse:

 Arken – Noas fartyg enligt Gamla testamentet, se Noas ark
 Förbundsarken – en kista där Israels folk enligt Gamla testamentet förvarade stentavlorna med de tio Budorden
Arken - Svenska flickskolan i Helsingfors

Byggnader
 Arken (kontorsbyggnad) – Posten AB:s huvudkontor beläget i Tomteboda i Solna kommun, Stockholms län
 Arken (Göteborg) – en konferens-, spa- och hotellanläggning i Arendal på Hisingen i Göteborg, tidigare var byggnaden personalanläggning för Götaverken-Arendals anställda
 Arken (Kalmar) – ett numera rivet hus som låg på Spikgatan i Kalmar
 Arken, Söderköping – en kyrkobyggnad i Söderköping
 Arken – ett studentboende i Luthagen i centrala Uppsala, se Nykterhetsvännernas studenthem

Film 
 Arken (1957) – en film från 1957
 Arken (1965) – en film från 1965 i regi av Rolf Husberg

Företag och organisationer
 Nordens Ark – en djurpark i Sotenäs
 Arken (konstmuseum) – ett konstmuseum i Ishøj söder om Köpenhamn
 Arken (församling) – en frikyrklig församling i Kungsängen
 Arken (arkivsystem) –ett tekniska systemet för lagring av Lantmäteriets digitala arkiv
 Arken Zoo – en svensk landsomfattande zoo-butik kedja

Litteratur
 Arken (bok) – en roman från 1982 av Peter Nilson 
 Arken (tecknad serie) – en tecknad serie skapad 1968 av Mort Walker

Musik
The Ark – svensk rockgrupp